La nazionale di pallavolo femminile della Lituania è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Lituania ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Lituania.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile della Lituania non ha mai partecipato ad alcuna competizione.

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Lituania